19 se poate referi la:

 anul 19
 anul 19 î.Hr.
 19 (număr), numărul natural aflat între 18 și 20